Megalomphalus palmalitoris är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och McGinty 1950.  Megalomphalus palmalitoris ingår i släktet Megalomphalus och familjen Vanikoridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
palmalitoris